Egyesült Királyság
 Midlothian (Skócia) megye Skóciában 

 Amerikai Egyesült Államok
 Midlothian (Illinois)
 Midlothian (Maryland)
 Midlothian (Oklahoma)
 Midlothian (Texas)
 Midlothian (Virginia)